Notre-planete.info est un site Web indépendant concernant les problématiques environnementales.

Historique 
Ce site est lancé le  et se définit comme un portail d'informations et de communication qui fournit au grand public des notions vulgarisées et actualisées en environnement et en sciences de la Terre. Conçu comme un blog par l'ingénieur géographe Christophe Magdelaine, il se présente comme un portail web indépendant et bénévole.

Christophe Magdelaine fait régulièrement des comptes-rendus d'articles et actualités scientifiques, ainsi que de conférences.

Le site . Une analyse de son forum suggère que ses locuteurs témoignent souvent une forme d'appropriation constructive individuelle de la science.

Prise de positions dans le conflit ukrainien 
.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Média alternatif

Liens externes 
 Site officiel notre-planete.info

Écologisme dans les médias
Média Internet
Site web français
Webzine